Тодес:

 Тодес — элемент парного фигурного катания на льду
 «Тодес» — танцевальный коллектив и сеть танцевальных школ-студий в России
Тодес, Оскар Моисеевич, советский теплофизик, специалист в области горения и пожаровзрывобезопасности, доктор физико-математических наук, профессор.